Az 1968-as Tour de France volt az 55. francia körverseny. 1968. június 27-e és július 21-e között rendezték. Utoljára versenyeztek nemzeti csapatok a Tour-on és a párizsi befutó helyszíne ettől az évtől a  Champs Elysées. A tizenötödik szakaszon Raymond Poulidor egy motorossal ütközött és kiesett. Herman Van Springel és Georges Vandenberghe vezetett a versenyben, Jan Janssen az utolsó szakaszt 54 másodperces előnnyel nyerte és ezzel lett az összetett bajnok.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

T
Tour de France